Degradace znamená znehodnocení, pokles, zhoršení kvality, snížení hodnoty, může být:

 společenská degradace
 degradace osobnosti – hluboký úpadek, nenávratná změna osobnosti nějakého člověka
 vojenská degradace – snížení vojenské nebo policejní hodnosti
 církevní degradace – těžký církevní trest, kdy je duchovní zbaven svého církevního zplnomocnění a stává se opět laikem
 degradace půd – proces snížení úrodnosti půdy, pokles nebo znehodnocení ekologických funkcí půdy
 degradace energie – ztráta její schopnosti vykonávat práci
 degradace (právo) – snížení právní síly právního předpisu
 degradace (architektura) – snížení architektonické hodnoty stavby méně hodnotnou přestavbou
 degradace (chemie) – odbourávání nebo rozklad chemických sloučenin
 degradace polymerů
 Degradace (hudební skupina) – punková skupina z Ostravy

Související články 
 Deteriorace
 Recese
 Zhroucení